Джеймс Логан ():*  (1674—1751) — американский государственный деятель; известен также как учёный-любитель в области гибридизации растений.
  (1870—1896) — шотландский футболист.
  (1885—1958) — шотландский футболист, тренер.
  (род. 1933) — канадский хоккеист. См. также